Kandidatenzüge sind im Schach eine Methode zur Variantenberechnung.

In der Buchreihe „Denke und spiele wie ein Grossmeister“ beschrieb Großmeister Alexander Kotow unter anderem die Variantenberechnung. Zuvor stellt Kotow erstmals die Regel der Kandidatenzüge auf.

Kandidatenzüge 
"Die Kandidatenzüge (die in Betracht kommenden Züge)

muss man sofort ermitteln und sie genau durchrechnen.

Man darf diese Arbeit nicht nur teilweise machen:

nur einen Zug anschauen und beim nächsten abschweifen"

- Alexander Kotow„Wenn du einen guten Zug siehst, suche einen besseren“

- Emanuel LaskerDie „reine“ Lehre von Kotow besagt, alle in Betracht kommenden Züge (Kandidatenzüge) wahrzunehmen und zu berechnen, so den besten Zug zu ermitteln und diesen dann ohne erneute Prüfung zu spielen.

Dabei werden die Kandidatenzüge in vier Kategorien gegliedert:

 Schachgebote durch Schlagen
 Schachgebote
 Schlagen
 Drohungen

Diese Kategorisierung soll zunächst einmal ohne Bewertung und ohne weitere Berechnung stattfinden.

Beispiele 

Schwarz am Zug.

Kandidatenzüge:

- Schachgebote durch Schlagen: Keine

- Schachgebote: Se5-f3+

- Schlagen: De8xb5, Se5xc4, Se5xd3

- Drohungen: -

Anschließend werden die einzelnen Züge bewertet und weiter berechnet.

In diesem Beispiel, gewinnt der Zug Se5-f3+:

1... Se5-f3+ 2. Kg1-h1 Lh3-g2 3. Kh1xg2 Sf3-e1

Hier verliert Weiß, durch das taktische Motiv der Springergabel, die Dame.

(2. Le4xf3 ist nicht sinnvoll, da 2. Le4xf3 De8-e1#)

Weiß am Zug.

Kandidatenzüge:

- Schachgebote durch Schlagen: Keine

- Schachgebote: Dc8+, De8+, Te8+

- Schlagen: Dxa6, Dxd6, Txd6

Anschließend werden die einzelnen Züge bewertet und weiter berechnet.

In diesem Beispiel, gewinnt der Zug Te8+:

Wenn Schwarz Txe8 spielt, folgt 2. Dxe8#.

Daher kann Schwarz nur Kf7 spielen, wobei Weiß mit 3. Txb8 mindestens einen Turm gewinnt.

Einzelnachweise 

Kandidatenzuge